Her Fighting Chance – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Ricketts
Her Fighting Chance – film del 1917 diretto da Edwin Carewe